Vita Club de Mokanda é um clube de futebol da República do Congo. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Historia
"Vita Club Mokanda''' , ex- Victoria Club Mokanda'' ,fundado em 1952 é um clube de futebol com sede em Pointe-Noire , República do Congo . Eles jogam na primeira divisão do Congo, manda seus jogos no Estadio Municipal de Pointe-Noire ,  capacidade para 13,500 pessoas.

Titulos

Clubes de futebol da República do Congo